Salitrera puede referirse a:

 salitrera, una mina de sal.
 salitrera (oficina salitrera), un centro de explotación del salitre en el norte de Chile.
 salitrera (Suaeda spicata), una especie de planta halófita perteneciente a la familia Amarantháceae.